Токовое — топоним:

 Токовое — деревня, Даниловский район, Ярославская область, Россия
 Токовое — село, Лубянский сельский совет, Синельниковский район, Днепропетровская область, Украина.

См. также 
 Токовое зеркало — генератор тока, управляемый током.